Компета () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аксаркия-Коста-дель-Соль, площадь — 54 км². Расстояние — 53 км до административного центра провинции.

Население — 3862 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Competa magazine
 Competa Property Portal
 Wikanda

Муниципалитеты Малаги